Marcellin ist ein Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Marcellin ist eine Variante von Marcellus.

Namensträger

Vorname 
 Marcellin Berthelot (1827–1907), französischer Chemiker und Politiker
 Marcellin Boule (1861–1942), französischer Paläontologe, Paläoanthropologe und Geologe
 Marcellin Champagnat (1789–1840), französischer Priester und Ordensgründer der Maristenbrüder
 Marcellin Desboutin (1823–1902), französischer Maler, Grafiker und Schriftsteller
 Marcellin Marbot (1782–1854), Baron Marbot, französischer General

Familienname 
 Alberto Marcellin (* 1920), italienischer Skirennläufer
 Raymond Marcellin (1914–2004), französischer Politiker und Minister

Familienname
Männlicher Vorname
Französischer Personenname